Juan Núñez de Prado (v. 1515-v. 1557), conquistador espagnol ;
 Marina Nuñez del Prado (1910-1995), sculptrice bolivienne ;
 Miguel Núñez de Prado (1882-1936), militaire, aviateur et administrateur colonial espagnol.